Ésquilo — filósofo grego clássico
 Ésquilo de Tuna — Santo Eskil, santo da Suécia
 Ésquilo da Gotalândia Ocidental — Eskil Magnusson, nobre da Suécia
 Eskil de Lund — Eskil, arcebispo dinamarquês do 

Desambiguações de antropônimos